Suita – cykl utworów instrumentalnych. Początki suity można znaleźć w muzyce renesansu.
 Suita – miasto w Japonii położone w aglomeracji Osaki.